Réjane est un prénom féminin.
 Réjane est le nom de scène de Gabrielle-Charlotte Réju (1856-1920), actrice française.
 Réjane Perry (1959-2003) est une chanteuse française.
 Réjane Magloire ou Reggie (1964-) est une chanteuse américaine notamment connue pour avoir interprété Last night a DJ saved my life avec le groupe de musique Indeep. Établie à Bruxelles depuis la fin des années 1980, elle y a collaboré à divers projets musicaux.
 Réjane Sénac (1975-) est une politologue française.